David Strassman – comico statunitense
 Fritz Strassman – chimico tedesco
 Karen Strassman – doppiatrice statunitense
 Marcia Strassman – attrice statunitense
 Rick Strassman – medico statunitense